Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Dowlasz – polski nauczyciel i pisarz
 Inka Dowlasz – polska reżyser teatralna, scenarzysta, psycholog, wykładowca akademicki
 Weronika Dowlasz – polska nauczycielka